Norska mästerskapet i fotboll 2018 startade med två stycken kvalificeringsomgångar, där lag från de lägre divisionerna möttes, för att försöka kvalificera sig. Från den första ordinarie omgången, steg också lagen från de översta divisionerna in i turneringen, och sedan spelade man ytterligare tre omgångar. Sedan kommer kvartsfinaler, semifinaler och final.

Nedan visas en översikt över den fjärde omgången samt kvartsfinal, semifinal och final.

Referenser   

2018
2018 i Norge
Fotbollssäsongen 2018